Por Leawood pode estar à procura de:
 Leawood (Kansas)
 Leawood (Missouri)

Desambiguações de topônimos